The Escapist může být:

 The Escapist (časopis) – americký časopis zaměřený na videohry
 The Escapist (film, 1983) – americký film z roku 1983
 The Escapist (film, 2008) – britsko-irský film z roku 2008
 The Escapist (v Česku vydaný jako Uprchlíci) – britský film z roku 2002
 The Escapist (album) – album hudebníka Borise Carloffa z roku 2012